

Patronyme 
 André Troller fut rédacteur en chef de la revue La Nature de 1918 à 1946,
 Joséphine Troller (1908 - 2004), peintre suisse.

Autre 

 Troller est un verbe dérivé du mot troll.

Homonymie de patronyme